В Военно-воздушных силах СССР существовало два 416-х истребительных авиационных полка:

 416-й истребительный авиационный полк
 416-й истребительный авиационный полк ПВО

История переименований 
 416-й истребительный авиационный полк сформирован 20.07.1941 г. в Московском военном округе. Расформирован 1 августа 1942 года в 6-й запасной авиационной бригаде МВО (г. Иваново).

 416-й истребительный авиационный полк ПВО начал формироваться 29 июня 1942 года на аэродроме Кобулети (г. Батуми) при 35-м иап и на его основе как 926-й истребительный авиационный полк. 17 марта 1945 года переименован в 416-й истребительный авиационный полк. Расформирован 14 февраля 1946 года.